Grand Tour (фр. и англ. — «большое путешествие»):

 Гран-тур — обозначение для обязательных поездок, которые в XVIII—XIX вв. совершали в образовательных целях сыновья европейских аристократов (позже — и богатых буржуа). 
 Гранд-тур — самый престижный вид соревнований в шоссейном велоспорте.
 Grand Tour — программа НАСА по отправке автоматических зондов к внешним планетам Солнечной системы.
 The Grand Tour — британская автомобильная телепрограмма.